Mattia Pellegrin (ur. 8 czerwca 1989 w Cavalese) – włoski biegacz narciarski, zawodnik klubu G.S. Fiamme Oro Moena.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 26 stycznia 2006 roku, podczas zawodów juniorskich ww włoskiej miejscowości Tarvisio, gdzie zajął 27. miejsce na dystansie 5 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 13 grudnia 2012 roku w Canmore, na dystansie 15 km stylem klasycznym zajął 19. miejsce. Podczas debiutu zdobył pierwsze pucharowe punkty.

Jego brat Sebastiano również uprawiał biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach chronologicznie 
Jak dotąd Pellegrin nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2015/2016

Bibliografia

Przypisy 

Włoscy biegacze narciarscy
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Cavalese